Кестон Бледмен (, род. 8 марта 1988 года) — спринтер из Тринидада и Тобаго, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете 4 по 100 метров.

На международных соревнованиях заявил о себе в 2005 году, когда занял четвёртое место в беге на 100 метров на чемпионате мира среди юношей. В 2007 году стал чемпионом Панамериканских легкоатлетических игр среди юниоров на дистанции 100 метров, показав результат 10,32 с. На Олимпийских играх 2008 года выиграл серебряную медаль в эстафете 4×100 метров в составе сборной Тринидада и Тобаго. После дисквалификации Несты Картера за употребление допинга сборная Ямайки была дисквалифицирована, а золото перешло к Тринидаду и Тобаго. Через 4 года на Играх в Лондоне выиграл в составе эстафеты бронзу.

Кестон является 78-м человеком планеты, кому удалось преодолеть 10-й секундный барьер.

Личные рекорды 
 100 метров — 9,86 сек (25 июня 2012)
 200 метров — 20,73 сек (2008)

Примечания

Ссылки 
 Справка IAAF 

Бегуны на короткие дистанции Тринидада и Тобаго
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года